Książę-małżonek (Wielka Brytania)
 Książę małżonek